wieś – jednostka osadnicza

 obszar wiejski

Integralne części wsi w Polsce 
 Wieś – część wsi Bokinka Królewska w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna
 Wieś – część wsi Karsznice w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola
 Wieś – część wsi Strzeszyce w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Laskowa
 Wieś – część wsi Przyszowa w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Łukowica
 Wieś – część wsi Zakliczyn w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Siepraw
 Wieś – część wsi Bruśnik w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ciężkowice
 Wieś – część wsi Jodłówka Tuchowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Wieś – część wsi Lubaszowa w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Wieś – część wsi Siedliska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Wieś – część wsi Babica w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Wieś – część wsi Kłaj w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Kłaj
 Wieś – część wsi Targowisko w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Kłaj
 Wieś – część wsi Kalna w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Buczkowice

Inne 
 Wieś – tygodnik